Кановес-и-Самалус () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 28,48 км². Население — 2809 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ajuntament de Cànoves
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya
 Informació de la diputació de Barcelona

Муниципалитеты Барселоны